Теодорих (Тьерри, Дитрих, Дирк) I — имя ряда правителей:
 Теодорих I (ум. 451) — король вестготов (418—451)
 Теодорих Великий (451—526) — король остготов (470—526) из рода Амалов
 Теодорих I (король Австразии) (ок. 486—533/534) — король франков, короля франков, из династии Меровингов.
 Тьерри I (граф Отёна) (ум. после 791) — граф Отёна, Макона и Вьенна. Родоначальник рода Гильемидов.
 Тьерри I (граф Монбельяра) (ок. 1045—1105) — 2-й граф Монбельяра, Феррета и Альткирха, граф Бара и сеньор Муссона, граф Вердена. Представитель Монбельярского дома.
 Тьерри I (герцог Верхней Лотарингии) (около 965—1026) — граф Бара и герцог Верхней Лотарингии из Барруанской линии Арденского дома.
 Дирк I (граф Голландии) (Тьерри, Теодорих, Дитрих, ум. ок. 928/939), граф в Западной Фризии (Кенемерланда)
 Тьерри I (епископ Меца) (Дитрих, Теодорих, ум. 984), епископ Меца с 965